Екатерина Абросимова:
 Абросимова, Екатерина Ивановна — трактористка колхоза «Активист» Тутаевского района Ярославской области, Герой Социалистического Труда.
 Абросимова, Екатерина Семёновна (1927—1993) — звеньевая колхоза «Революция» Тельченского района Орловской области, Герой Социалистического Труда. Примечания